Аттік (правильно «аттик») — стінка, розташована над карнизом, що завершує споруду.
 Аттік — сценічний псевдонім грецького музиканта, поета-пісенника Клеона Тріантафіллу.